Xenia Petrović-Njegoš, princesa de Montenegro, también conocida como princesa Ksenija o Kseniya, (Cetinje, 22 de abril de 1881 - París, 10 de marzo de 1960) fue miembro de la casa de Petrović-Njegoš como hija de Nicolás I de Montenegro.

Biografía

Juventud 

Siendo joven, la princesa Xenia aparició en varias ocasiones en los periódicos contemporáneos como resultado de los rumores acerca de posibles pretendientes de la realeza europea, compromisos y matrimonios. Entre los candidatos especulados estaban Alejandro I de Serbia; los príncipes Jorge, Nicolás y Andrés de Grecia; y el gran duque Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt, entre otros.

La princesa Xenia de Montenegro nació en Cetinje el 22 de abril de 1881, siendo la octava hija de Nicolás I de Montenegro y su consorte Milena Vukotić. A diferencia de sus hermanas mayores, la princesa Xenia no fue enviada a estudiar en Rusia al Instituto Smolny. Junto con su hermana menor, Vera, Xenia fue educada por tutores en el palacio real de Cetinje. Las hermanas de Xenia fueron particularmente conocidas por contraer matrimonio con importantes figuras de la realeza, haciendo que su padre fuera llamado con el sobrenombre de "suegro de Europa", como su contemporáneo Cristián IX de Dinamarca. Una fuente declaró que estos matrimonios ventajosos "habían hecho más por Montenegro que todos los actos valientes de esta nación de guerreros". Cuando eran niñas, el padre de Xenia tenía grandes esperanzas para que ella y su hermana Vera se casaran con miembros de la familia imperial rusa: concretamente con uno de los hijos del gran duque Constantino Constantinovich de Rusia o uno de los hijos del gran duque Alejandro Mijailovich de Rusia. Dos de sus hermanas mayores ya lo habían hecho, pues la princesa Militza estaba casada con el gran duque Pedro Nikolaevich y la princesa Anastasia se había casado en primer lugar con Jorge Maximilianovich de Beauharnais, sexto duque de Leuchtenberg y en segundo lugar con el gran duque Nicholas Nikolaevich.

En 1898, las princesas Xenia y Vera y el príncipe heredero Danilo viajaron con su madre a Italia para visitar a la recién casada Elena de Montenegro (que se había casado con el príncipe heredero Víctor Manuel de Italia). Fueron recibidos calurosamente por los napolitanos como "los parientes de nuestra princesa". Ese mismo año, se hicieron arreglos para que Xenia se casara con Alejandro I de Serbia. Sin embargo, cuando Alejander llegó a la corte en Cetinje para conocer a su futura esposa, Xenia profesó tal "disgusto y horror" por su apariencia y modales que a pesar de las súplicas de su padre, se negó a casarse con él, humillándolo y enojándolo tanto que las relaciones diplomáticas entre Serbia y Montenegro se tensaron. La idea de que Alejandro adoptase a su hermano, el príncipe Mirko de Montenegro como su heredero en 1901, tenía la intención, entre otras cosas, de suavizar esas viejas rencillas.

Rumores de compromiso 

En julio de 1899, su hermano, el príncipe heredero Danilo se casó con la duquesa Jutta de Mecklemburgo-Strelitz. Por esta ocasión, la princesa Xenia conoció al príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca, que estaba allí representando a su padre, el rey Jorge I de Grecia.  Más tarde ese año, se anunció el compromiso de la princesa Xenia con Nicolás. Por razones desconocidas, su compromiso se rompió y la pareja nunca se casó. Más tarde, Nicolás se casaría con la gran duquesa Elena Vladimirovna de Rusia. Otras noticias informaron que Xenia estuvo comprometida en diferentes momentos con los hermanos de Nicolás, los príncipes Jorge y Andrés de Grecia. 

En 1902, corrieron rumores sobre el compromiso de Xenia con Ernesto Luis, gran duque de Hesse-Darmstadt, quien recientemente se había divorciado de la princesa Victoria Melita de Sajonia-Coburgo-Gotha. Se subrayó que esas noticias no eran ciertas, y solo surgieron porque Xenia había visitado a su hermana, la princesa Ana de Montenegro, en Darmstadt, donde residía Ernesto Luis. Otro rumor difundió que Xenia se casaría con el gran duque Cirilo Vladímirovich de Rusia, que había visto rechazadas sus súplicas de matrimonio con la princesa Victoria Melita debido a que estaba divorciada. Este último rumor alcanzó gran popularidad, puesto que la religión de Cirilo era la ortodoxa oriental y perteneciía a una rama muy distinguida de la casa imperial rusa.

Otro rumor se extendió en 1904 y decía que Xenia estaba comprometida con el gran duque Miguel Alexandrovich, heredero del trono ruso. En este punto, la aparición en los periódicos de los múltiples rumores sobre sus compromisos llevó a un cierto grado de incredulidad sobre esta noticia en particular. A través de los años, otros afirmarían que estaba comprometida con el príncipe Víctor Manuel, conde de Turín, el príncipe Luis Amadeo, duque de los Abruzos, Fernando I de Bulgaria e incluso su cuñado viudo, Pedro I de Serbia. Sin duda, el millón de rublos prometido como dote por el zar de Rusia, la reputación de pertenecer a una familia de "salud robusta", así como los informes contemporáneos que ensalzaban su apariencia "bella" contribuyeron a que en los periódicos circularan cada vez más rumores sobre la princesa. Se decía que la princesa Xenia era "muy saludable" y poseía una "disposición alegre", y era conocida en todo Montenegro "tanto por su caridad como por su actividad en los deportes atléticos".

Una princesa soltera 

A pesar de los innumerables rumores que circulaban sobre sus diversos compromisos y matrimonios inminentes, la princesa Xenia decidió permanecer soltera. A medida que su padre, el príncipe Nicolás, envejecía, Xenia se desempeñó como una "sutil pero prejuiciosa consejera en sus últimos años". En 1909, durante algunos desacuerdos entre Montenegro y Austria-Hungría, Xenia tomó una parte destacada en algunas protestas antiaustríacas en Cetinje. El gobierno austriaco tomó sus acciones como un insulto y emitió una fuerte de protesta diplomática. Como Nicolás estaba en deuda con Austria por muchos favores pasados, especialmente en lo que respectaba a la asistencia financiera, no estaba seguro de qué castigo se le debía dar a su hija, y finalmente decidió exiliarla temporalmente a Francia. Xenia se divirtió en París, donde pasó su tiempo comprando, yendo al teatro y la ópera, y siendo entretenida por los líderes de la sociedad parisina.

Nicolás fue coronado rey de Montenegro el 28 de agosto de 1910. Durante las campañas de los Balcanes de la Primera Guerra Mundial, el país fue ocupado por las fuerzas austrohúngaras. Los términos ofrecidos por Austria se consideraron demasiado inaceptables en Montenegro, y la familia real, junto con el cuerpo diplomático, huyeron a Italia. En cooperación con el activista Alexander Devine, la princesa Xenia y su hermana Vera ayudaron a organizar el socorro a los prisioneros montenegrinos internados en Austria.

Últimos años 

Después de la caída de la monarquía montenegrina en 1918, la princesa Xenia se retiró a vivir a Francia, con sus padres y el resto de su familia. Allí sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y continuó viviendo en París. Murió en este ciudad, el 10 de marzo de 1960. 

Después de su muerte, su trabajo dedicado a la fotografía montenegrina se convertiría en el foco de una exposición en 2010 en la eslovena Galerija Fotografija La exposición decía:

"El legado materialmente modesto de la princesa Ksenija [Xenia] nos proporciona una visión casi íntima de la vida privada de la princesa montenegrina, que fue famosa por su intelecto y talento, pero antes de todo, una patriota inflexible. Su profundo amor por la nación y la patria montenegrina se expresan a través de imágenes de la vida cotidiana de este país que hizo durante el tiempo pacífico de su vida, antes de encontrarse en una situación inaceptable como refugiada. Las fotografías de la princesa Ksenija son imágenes que quedaron profundamente impresas en su memoria, y que ella apreció con amor durante las décadas de exilio, acercándose a ellas en los momentos de desesperación y nostalgia. Ese fue el Montenegro en el ojo mágico de la princesa montenegrina. Ese es el Montenegro de su juventud, de sus esperanzas, creencias, su pensamientos ocultos y ambiciones no realizadas ".

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Cetinje
Nobles de Montenegro
Casa de Petrović-Njegoš
Fallecidos en París